Ciulnița ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ciulnița (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Ciulnița (Argeș), Dorf im Kreis Argeș